Zez-Kai Ell es un personaje de ficción del universo Star Wars. Se trata de un cobarde y débil miembro del consejo de la antigua república.

Aparece en el juego Star Wars Caballeros de la Antigua República II: The Sith Lords.

El maestro Zez-Kai Ell, al igual que los otros miembros del consejo jedi, se vio obligado a esconderse después de la Guerra Civil Jedi junto a los demás miembros del consejo: Kavar, Atris, Vrook Lamar y Lonna Vash.

La causa por la cual decidieron ocultarse fue la reunión de estos maestros en el planeta Miraluka de Katarr. Todos los habitantes del planeta fueron asesinados por culpa de esa reunión y los maestros decidieron dispersarse para no poner más en peligro otras vidas.

Zez-Kai Ell se refugió en el planeta Nar Shaddaa con la esperanza de encontrar pistas sobre la desaparición de los jedi y de los culpables de estas misteriosas muertes.

Zez-Kai Ell es un varón de mediana edad, con un grueso bigote color castaño, la parte de arriba de su cabeza está desprovista de cabellos, sin embargo el poco pelo que le queda alrededor de la cabeza le llega hasta sus hombros. Maneja un sable de luz de hoja doble de color violeta.

Personajes de Star Wars

cs:Seznam postav Star Wars
fr:Personnages de la Guerre des étoiles
ko:스타워즈 등장인물
pl:Zez-Kai Ell